Il doppio del torneo di tennis ATP Volvo International 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robin Drysdale e Van Winitsky che hanno battuto in finale Mike Fishbach e Bernie Mitton 4-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (secondo turno)
 John Alexander /  Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Bob Hewitt (primo turno)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (semifinali)

 José Higueras /  Manuel Orantes (quarti di finale)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1978